Боровые:

Биология 
 Боровые — подтриба растений трибы Мятликовые подсемейства Мятликовые;

География

Белоруссия 
 Витебская область
 Боровые — деревня в Видзовском сельсовете Браславского района;
 Боровые — хутор в Друевском сельсовете Браславского района;
 Боровые — хутор в Тетерковском сельсовете Браславского района;
 Боровые — деревня в Полоцком районе;
 Боровые — деревня в Ушачском районе;
 Боровые — деревня в Чашникском районе;
 Гродненская область
 Боровые — деревня в Островецком районе;
 Боровые — хутор в Сморгонском районе;
 Боровые — деревня в Щучинском районе;
 Минская область
 Боровые — деревня в Борисовском районе;
 Боровые — деревня в Долгиновском сельсовете Вилейского района;
 Боровые — деревня в Ижском сельсовете Вилейского района;
 Боровые — деревня в Костеневичском сельсовете Вилейского района;
 Боровые — деревня в Рабунском сельсовете Вилейского района;
 Боровые — деревня в Крупском районе;
 Боровые — деревня в Мядельском районе;
 Боровые — деревня в Узденском районе;

Россия 
 Боровые — деревня в составе города Киров Кировской области.
 Боровые — деревня в Слободском районе Кировской области.
 Боровые — деревня в Куньинском районе Псковской области.

Украина 
 Львовская область
 Боровые — село в Жолковском районе.